Кайрат — казахський футбольний клуб з міста Алмати

Кайрат — село, Акшийський сільський округ, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Кайрат — село, Асинський сільський округ, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Кайрат — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Кайрат — село, Талгарський район, Алматинська область
 Кайрат — село, Карасайський район, Алматинська область
 Кайрат — село, Уаліхановський район, Північно-Казахстанська область

Див. також 
 Діханкайрат
 Жаскайрат